Good Music, album de  sorti en 1986.
 Good Music, album de Murs sorti en 1999.
 GOOD Music, label discographique créé par Kanye West.